Kehm ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kehm (1881–1961), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Sabine Kehm (* 1964), deutsche Journalistin und Managerin von Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher
 Wolfgang Kehm (* 1940), deutscher Beamter; Präsident des Bundesamtes für den Zivildienst (2000–2002)